Церковь Святой Вальбурги:
 Церковь Святой Вальбурги в Ауденарде;
 Церковь Святой Вальбурги в Брюгге;
 Церковь Святой Вальбурги в Престоне.